Miejscowości w USA
 Silver Creek – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Lawrence
 Silver Creek – jednostka osadnicza w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright
 Silver Creek – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Newton
 Silver Creek – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Merrick
 Silver Creek – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua

Gminy w USA
 Silver Creek (ang. Silver Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Stephenson
 Silver Creek (ang. Silver Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Clark
 Silver Creek (ang. Silver Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Ida
 Silver Creek (ang. Silver Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mills
 Silver Creek (ang. Silver Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Silver Creek (ang. Silver Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cowley
 Silver Creek (ang. Silver Creek Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Cass
 Silver Creek (ang. Silver Creek Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lake
 Silver Creek (ang. Silver Creek Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright
 Silver Creek (ang. Silver Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Randolph
 Silver Creek (ang. Silver Creek Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Burt
 Silver Creek (ang. Silver Creek Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Merrick
 Silver Creek (ang. Silver Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Burke
 Silver Creek (ang. Silver Creek Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Sanborn

 Rzeka w USA
 Silver Creek – strumień w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Seneca

 Inne 
 Silver Creek – miasto w Belize, w dystrykcie Toledo